Jaljala peut faire référence à :
 Jaljala, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Baglung ;
 Jaljala, une municipalité rurale du Népal située dans le district de Parbat ;
 Jaljala, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sankhuwasabha.